Demokratische Linke ist der Name folgender Parteien:
 Demokratische Linke (1967), eine zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 1968 gegründete Partei
 Demokratische Linke (1999), eine 1999 von ehemaligen Mitgliedern von SPD, Grünen und PDS gegründete Partei
 Demokratische Linke (Hochschulgruppen), Hochschulgruppen mit dem Namen
 Demokratische Linke, eine ecuadorianische Partei, siehe Izquierda Democrática
 Demokratische Linke, eine griechische Partei, siehe Dimokratiki Aristera
 Demokratische Linke, eine ehemalige irische Partei, siehe Democratic Left (Irland)
 Demokratische Linke, eine italienische Partei, siehe Sinistra Democratica
 Demokratische Linke Bewegung, eine 2004 gegründete Partei des Libanon
 Gauche Démocratique, Name von Parlamentariergruppen im Abgeordnetenhaus und im Senat der Dritten französischen Republik (1870–1940)
 Forum Demokratische Linke 21, Gruppierung innerhalb der SPD